Der Türkische Basketballpokal (offiziell: Fiat Türkiye Kupası) ist der jährlich stattfindende Basketball-Pokalwettbewerb der Männer in der Türkei. Rekordsieger ist Anadolu Efes mit elf Titelgewinnen.

Titelgewinner

Weblinks 
bsl.org.tr

Basketballwettbewerb in der Türkei
Basketball (Türkei)
Türkische Basketball-Föderation